rib (anatomie), een bot in een dierlijk of menselijk lichaam
 rib (bouwkunde), een dunne balk
 gewelfrib, een rib van een gewelf
 ribbe, een "poot" van een veelvlak in de wiskunde
 Rib (molluskenschelp), een sculptuurelement op de molluskenschelp 
RIB kan verwijzen naar:
 Rigid Inflatable Boat, een snel, planerend boottype, gekenmerkt door een vast bodemgedeelte, omringd door een luchtgevulde rubberen rand, "tube" geheten
 Re-integratiebedrijf, een dienstverlenend bedrijf dat opereert op de re-integratie-markt.
 Recherche Informatie Bulletin
 Relevé d’Identité Bancaire, een identificatiecode voor banken in Frankrijk